Northridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Northridge (Californië)
Northridge (Clark County, Ohio)
Northridge (Montgomery County, Ohio)